Agostino Racalbuto (1948-2005) – psicoanalista italiano
 Salvatore Racalbuto (1961) – ex arbitro di calcio italiano